

Uelen (,  / Uvèlen, Yupik-Chaplino Улыӄ / Ulyḳ, Yupik-Naukan Олыӄ / Olyḳ) ist ein Dorf im Autonomen Kreis der Tschuktschen (Russland) mit  Einwohnern (Stand ).

Es liegt  auf der Tschuktschen-Halbinsel, nahe dem Polarkreis und elf Kilometer nordwestlich von Kaps Deschnjow, des östlichsten Punktes des asiatischen Festlandes. Der bekannteste Sohn des Ortes ist der Schriftsteller Juri Sergejewitsch Rytcheu (1930–2008). Uelen ist überregional für seine kunstvollen Schnitzereien aus Walrossbein bekannt. Der Ort dient heutzutage vor allem als Basis für naturwissenschaftliche und archäologische Expeditionen in Tschukotka.

1912 übernahm Uelen die Funktion des Verwaltungssitzes des Ujesds Tschukotski des Okrugs Anadyr von Prowidenija. Nach Umwandlung des Ujesds in den Rajon Tschukotski 1927 blieb das Dorf dessen Verwaltungssitz bis zur Verlegung nach Lawrentija in den 1940er-Jahren.

Knud Rasmussen weilte gegen Ende seiner 5. Thule-Expedition 1925 auf einer kurzen Stippvisite in dem Ort. 1934 geriet der Ort in die internationalen Schlagzeilen, als die Überlebenden des Cheliuskin-Untergangs in einer langwierigen Rettungsaktion nach Uelen ausgeflogen wurden.

Im März 2006 überquerten der Abenteurer Karl Bushby und sein Begleiter Dimitri Kieffer bei ihrem Versuch einer Weltumrundung zu Fuß die zugefrorene Beringstraße. Am 1. April 2006 wurden sie in der Nähe von Uelen wegen unrechtmäßiger Grenzüberschreitung von russischen Beamten aufgehalten. Nach einem Gerichtsverfahren und einer Intervention des Gouverneurs Roman Abramowitsch konnte Bushby seine Reise fortsetzen.

Bevölkerungsentwicklung

Anmerkung: Volkszählungsdaten

Söhne und Töchter des Ortes 
 Juri Rytcheu (1930–2008), Schriftsteller

Klimatabelle

Literatur 
 S. I. Rudenko: The Ancient Culture of the Bering Sea and the Eskimo Problem. University of Toronto Press, Toronto 1961

Weblinks 
 Uelenart.com – Informationen zu den Walrossbein-Kunstwerken
 Klimadiagramm

Einzelnachweise 

Ort im Autonomen Kreis der Tschuktschen